Петряса () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Хоря.
 Петряса () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Реметя.